Macedonia Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Macedonia Township (Iowa)
 Macedonia Township (Ohio) aufgelöst